Hyzler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hyzler (1916–1993), maltesischer Präsident
 George Hyzler (1926–2011), maltesischer Politiker